Sabbat har flere betydninger:
 Sabbat – den jødiske ugentlige hviledag
 Sabbatår – et år hvor man holder fri fra arbejde og/eller studier (oprindeligt et år hvor markerne skulle ligge brak)
 Sabbat (band) – et japansk black/thrash metal-band dannet i 1984
 Heksesabbat (også kaldet sort sabbat) – en sammenkomst for hekse og troldmænd, hvor der bl.a. afholdes sort messe